Het ATP-toernooi van Boekarest 2007 (met de officiële naam BCR Open Romania 2007) werd gespeeld van 10 tot en met 16 september 2007. Plaats van handeling waren de gravelbanen van de BNR Arena in de Roemeense hoofdstad Boekarest.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Boekarest
ATP-toernooi van Boekarest